Bernard Soustrot, (* 1954), trompettiste classique français ;
 Marc Soustrot (* 1949), chef d'orchestre classique français .